Abholzung steht für: 

 das gleichzeitige Fällen der Bäume auf größeren Wald- oder Forstflächen, siehe Kahlschlag
 die dauerhafte Beseitigung von Waldflächen, siehe Entwaldung

Siehe auch:

 Illegale Abholzung